El término sinfónico (también, sinfónica) puede referirse, en esta enciclopedia:

 a la música sinfónica;
 a Sinfónico, un álbum de El Tri;
 a Sinfónico, un álbum de Los Secretos;
 a Sinfónico, nombre usado para referirse al álbum Inti-Illimani sinfónico, de Inti-Illimani.